Александр Коряков:
 Коряков, Александр Иванович (род. 1953) — член Совета Федерации РФ от законодательного органа государственной власти Амурской области.
 Коряков, Александр Павлович (1923—1944) — Герой Советского Союза.